Balhoofd (voertuigtechniek), een onderdeel van een fiets, bromfiets of motorfiets
 Balhoofd (fotografie), een apparaatje waarop een camera kan worden bevestigd en waarmee de stand van de camera kan worden veranderd